

Україна 
 Ленінський район — Автономна Республіка Крим, центр — смт Леніне
 Ленінський район — Донецька область, місто Донецьк
 Ленінський район — Луганська область, місто Луганськ
 Ленінський район — Севастопольська міськрада
Ліквідовані райони:
 Ленінський район — Вінницька область, місто Вінниця
 Ленінський район (Северинівський район) — Одеська округа, Одеська губернія
Перейменовані:
 Ленінський район — Львівська область, місто Львів
 Ленінський район — до 1930-х років назва Покровсько-Багачанського району у складі Лубенської округи.
 Ленінський район (Дніпропетровськ)

Білорусь 
 Ленінський район — адміністративний район міста Берестя
 Ленінський район — адміністративний район міста Гродно
 Ленінський район — адміністративний район міста Мінська
 Ленінський район — адміністративний район міста Могильов

Росія 
 Ленінський район — Волгоградська область, центр — місто Ленінськ
 Ленінський район — Московська область, центр — місто Видне
 Ленінський район — Тульська область, центр — смт Ленінський
 Ленінський район — Єврейська автономна область, центр — село Ленінське
 Ленінський район — Башкортостан, місто Уфа
 Ленінський район — Дагестан, місто Махачкала
 Ленінський район — Республіка Марій Ел, місто Саранськ
 Ленінський район — Удмуртія, місто Іжевськ
 Ленінський район — Чечня, місто Грозний
 Ленінський район — Чувашія, місто Чебоксари
 Ленінський район — Алтайський край, місто Барнаул
 Ленінський район — Красноярський край, місто Красноярськ
 Ленінський район — Пермський край, місто Перм
 Ленінський район — Приморський край, місто Владивосток
 Ленінський район — Ставропольський край, місто Ставрополь
 Ленінський район — Астраханська область, місто Астрахань
 Ленінський район — Владимирська область, місто Владимир
 Ленінський район — Воронезька область, місто Воронеж
 Ленінський район — Івановська область, місто Іваново
 Ленінський район — Кемеровська область, місто Кемерово
 Ленінський район — Кіровська область, місто Кіров
 Ленінський район — Нижньогородська область, місто Нижній Новгород
 Ленінський район — Новосибірська область, місто Новосибірськ
 Ленінський район — Оренбурзька область, місто Оренбург
 Ленінський район — Оренбурзька область, місто Орськ
 Ленінський район — Пензенська область, місто Пенза
 Ленінський район — Ростовська область, місто Ростов-на-Дону
 Ленінський район — Самарська область, місто Самара
 Ленінський район — Саратовська область, місто Саратов
 Ленінський район — Свердловська область, місто Єкатеринбург
 Ленінський район — Свердловська область, місто Нижній Тагіл
 Ленінський район — Смоленська область, місто Смоленськ
 Ленінський район — Тамбовська область, місто Тамбов
 Ленінський район — Томська область, місто Томськ
 Ленінський район — Тюменська область, місто Тюмень
 Ленінський район — Ульяновська область, місто Ульяновськ
 Ленінський район — Челябінська область, місто Магнітогорськ
 Ленінський район — Челябінська область, місто Челябінськ
 Ленінський район — Ярославська область, місто Ярославль

Див. також 
 Ленінський міський округ

‡